Упша — топоним.

Россия 
 Упша — река, протекает в Республике Марий Эл.
 Упша (село) — село в Оршанском районе Республики Марий Эл.

См. также 
 Упши — населённый пункт в Индии.